Paul Pfaffenbichler (1925-2003) – architetto austriaco
 Hubert Pfaffenbichler (1942-2008) – pittore austriaco
 Gerhard Pfaffenbichler (1961) – sciatore austriaco